Косенчук Владимир Евгеньевич — директор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
 Косенчук, Пётр Яковлевич (1902-1945) — полный кавалер ордена Славы, сержант, участник Советско-финской и Великой Отечественной воен
 Косенчук Сергей — кинооператор, фильмы "Ближний", 2008; "Без войны", 2008; "Секретное дыхание", 2012, и др.